Луэ () — коммуна во Франции, департамент Верхние Пиренеи
 Луэ () — коммуна во Франции, департамент Ланды
 Луэ () — коммуна во Франции, департамент Сарта
 Луэ () — река в Германии, протекает по земле Нижняя Саксония

Персоналии 
 Луэ, Байере (род. 2001) — ивуарийский футболист, нападающий.